Михаил Швецов:
 Швецов, Михаил Валентинович — российский психотерапевт, кандидат медицинских наук.
 Швецов, Михаил Сергеевич (1885—1975) — советский геолог, петролог.